Такмичење у трчању на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 9. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2013. у Тампереу одржано је 13. и 14. јула 2013. на стадиону Ратина.

Титулу освојену у Острави 2011, није бранио Флоријан Карваљо из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичарки из 16 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 13. јула 2013. године. Такмичари су били подељени у 2 групе по 12 атлетичара. У финале су се пласирала 4 првопласирана из обе групу (КВ) и четири по постигнутом резултату (кв).
Старт: група 1 у 11:00, група 2 у 11:10.

Финале 
Такмичење је одржано 14. јула 2013. године 16:00.

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати 2013. (стране 14 - 15)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2013.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре